

Cinéma 
 Les Noces blanches (1908), film muet français de Louis Feuillade
 Les Noces d'or (1911), court métrage muet italien de Luigi Maggi et Arturo Ambrosio
 Les Noces siciliennes (1912), film muet français de Louis Feuillade
 Les Noces de Fatty (1913), film muet américain de George Nichols
 Les Noces d'argent (1915), film muet français de Louis Feuillade
 Les Noces de Toprin (1939), film hongrois d'André de Toth
 Les Noces de sable (1949), film franco-marocain d'André Zwobada
 Les Noces vénitiennes (1959), film franco-italien d'Alberto Cavalcanti
 Les Noces à Malinovka (1967),  film musical soviétique d'Andreï Toutychkine
 Les Noces (film, 1973), film polonais d'Andrzej Wajda
 Les Noces de cendre (1973), film américain de Larry Peerce
 Les Noces rouges (1973), film franco-italien de Claude Chabrol
 Les Noces de porcelaine (1975), film franco-allemand de Roger Coggio
 Les Noces barbares (film) (1987), film français de  Marion Hänsel
 Les Noces de Dieu (1999), film portugais de João César Monteiro
 Les Noces funèbres (2005), film d'animation américain de Tim Burton
 Blood Bride : Les Noces de sang (2008),  film américain de David O'Malley
 Les Noces rebelles (2008), film américano-britannique de Sam Mendes

Littérature 
 Les Étranges Noces de Rouletabille  (Rouletabille à la guerre II) (1913), roman d'aventures de Gaston Leroux
 Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz (1616), texte de la Rose-Croix
 Les Noces (Jouve) (1925-1931), ensemble de poèmes de Pierre Jean Jouve
 Les Noces de Poitiers (1946), roman de Georges Simenon
 Les Noces barbares (1985), roman de Yann Queffélec

Musique 
 Les Noces de Figaro (1786), opera buffa de Wolfgang Amadeus Mozart
 Les Noces de Gamache (1801), ballet-pantomime de Louis Milon et François-Charlemagne Lefebvre
 Les Noces de Jeannette (1853), opéra comique de Victor Massé 
 Les Noces d'Olivette (1879), opéra-comique d'Edmond Audran
 Les Noces (Stravinsky) (1914-1923), scènes chorégraphiques russes avec chant et musique d'Igor Stravinsky
 Les Noces funèbres (bande originale) (2005), musique de Danny Elfman pour le film du même titre

Peinture 
 Les Noces d'Alexandre et de Roxane (1519), fresque de Giovanni Antonio Bazzi dit Le Sodoma
 Les Noces (Fortuny) (1870), tableau de Marià Fortuny
 Les Noces de Pierrette (1905), huile sur toile de Pablo Picasso

Télévision 
 Les Noces de papier (1989), téléfilm québécois de Michel Brault

Théâtre 
 Les Noces de Bouchencœur (1857), comédie d'Eugène Labiche
 Les Noces du pape (1962), pièce de théâtre d'Edward Bond

Voir aussi